Crüftel(e), Crufftel, Crufteln, Krofftel, Cruoftera, Cruftera, Cruftero, Cruftelo, Cruftele, Croftela sind die mittelalterlichen und lateinischen Namen und Bezeichnungen für:
 Kriftel (Adelsgeschlecht),  Nassauisches Uradelsgeschlecht ab 1198
 Kriftel (Gemeinde),  Gemeinde im Main-Taunus-Kreis ab 790
 Schwarzbach (Main),  Nebenfluss des Mains, der vom Mittelalter bis zur Neuzeit auch noch Cruofdero, Kruftelam, Dattenbach, Kröftel, Okriftel, Kriftel und zuletzt Goldbach genannt wurde